Die Abkürzung SERM steht für:
 Selektive Estrogenrezeptormodulatoren, eine Klasse von Arzneistoffen
 Structured-Entity-Relationship-Modell, eine Darstellungsform für statische Zusammenhänge zwischen Objekten in Datenbanken

Serm bezeichnet: 
 den Ortsteil Serm der Stadt Duisburg

SERM